Pilmaiquén es un término que viene del mapudungun "pilmaykeñ", "golondrina" y designa a ríos y lugares de Chile:
 Río Pilmaiquén (Licauquén), un río afluente del río Licauquén en la provincia de Arauco, región del Biobío;
 Río Pilmaiquén (Bueno), un río afluente del río Bueno en la provincia de Osorno, región de Los Lagos;
 Central hidroeléctrica Pilmaiquén, sobre el río Pilmaiquén (Bueno).
 Pilmaiquén (Puyehue), un pueblo cerca del río Pilmaiquén del río Bueno.